Роман Алексеевич Бабкин (1909, с. Чермошнянка, Таинчинская волость, Петропавловский уезд, Акмолинская область, Российская империя — 1990) — колхозник, комбайнёр зернового совхоза имени Кирова Министерства совхозов СССР, Красноармейский район Северо-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического труда (1951).

Биография 
Родился в 1909 году в крестьянской семье в селе Чермошнянка Таинчинской волости Петропавловского уезда Акмолинской области (ныне — Тайыншинский район Северо-Казахстанской области).

В 1921 году начал свою трудовую деятельность. Работал на строительстве железной дороги Петропавловск — Кокчетав, позднее трудился плотником на горных разработках на Кузбассе.

Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации работал в совхозе имени Кирова Красноармейского района. По окончании курсов механизации сельского хозяйства трудился комбайнёром в этом же совхозе.

Ежегодно перевыполнял план. В 1951 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1951 года
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта»

Источники 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Путеводитель Государственного архива Акмолинской области// Коллекция документов Героев Социалистического Труда, новаторов и передовиков производства Кокчетавской области, ф. 1520, 96 ед.хр., 1938—1991 годы. — с. 211.
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-й т. — Алматы, 1987.
 

Комбайнёры